Il doppio del Croatia Open Umag 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

František Čermák e Julian Knowle erano i detentori del titolo, ma solo Knowle ha partecipato in coppia con Lovro Zovko.

Knowle e Zovko hanno perso nei quarti di finale contro Álex López Morón e Rafael Nadal

López Moron e Nadal hanno battuto in finale 6–1, 6–3 Todd Perry e Thomas Shimada.

Teste di serie
 Massimo Bertolini /  Tom Vanhoudt (semifinali)
 Jaroslav Levinský /  David Škoch (semifinali)
 Julian Knowle /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Todd Perry /  Thomas Shimada (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2003
ATP Tour 2003